Glenn Henry Hall (né le  à Humboldt ville de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière 
Il a fait ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 1952 avec les Red Wings de Détroit en remplacement du gardien de but vedette Terry Sawchuk. Glenn Hall a été un des premiers à maîtriser le style papillon. À ses débuts, Hall avait tendance prendre des buts entre ses jambières. Il a commencé à développer une facilité à se laisser tomber sur les genoux pour bloquer les tirs à ras la glace. À sa première saison complète, Glenn Hall a joué chacune des 70 parties et a mené la ligue avec 12 blanchissages et gagné le trophée Calder à titre de meilleure recrue. Il continue à garder les buts durant 502 matches de suite, un record qui tient toujours de nos jours. 

Comme Hall commençait à s'implanter à Détroit, il est échangé en 1957 avec Ted Lindsay aux Black Hawks de Chicago pour John Wilson, Forbes Kennedy, William Preston et Hank Bassen. Hall a joué pour les Black Hawks pendant cinq saisons consécutives et les aidant à gagner une Coupe Stanley en 1961. En 1967, Glenn est sélectionné par les Blues de Saint-Louis lors du repêchage d'expansion. Il a mené les Blues à atteindre les finales de la Coupe Stanley en 1968 et a gagné le trophée Conn-Smythe comme joueur le plus utile à son équipe durant les séries éliminatoires. 

Hall a partagé les fonctions de gardiens avec Jacques Plante et a pris sa retraite en 1971. En 1975, il a été intronisé au temple de la renommée du hockey. Au cours de sa carrière, il remporte à trois reprises le trophée Vézina du meilleur gardien de la ligue. En 2017, il est nommé parmi les 100 plus grands joueurs de la LNH à l'occasion du centenaire de la ligue.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1947-1948 || Indians de Humboldt ||  || 5 || 5 || 0 || 0 || 300 || 17 || 3,4 ||  || 0 ||  || 2 || 0 || 2 || 120 || 15 || 7,5 ||  || 0 || 
|-
| 1948-1949 || Indians de Humboldt || N-SJHL || 24 || 13 || 9 || 2 ||  || 86 || 3,63 ||  || 1 ||  || 7 || 3 || 4 || 420 || 36 || 5,14 ||  || 0 || 
|-
| 1949-1950 || Spitfires de Windsor || OHA || 43 || 31 || 11 || 1 ||  || 152 || 3,53 ||  || 0 ||  || 11 || 6 || 5 || 660 || 37 || 3,36 ||  || 0 || 
|-
| 1950-1951 || Spitfires de Windsor || OHA || 54 || 32 || 18 || 4 ||  || 167 || 3,09 ||  || 6 ||  || 8 ||  ||  || 480 || 30 || 3,75 ||  || 0 || 
|-
| 1951-1952 || Capitals d'Indianapolis || LAH || 68 || 22 || 40 || 6 ||  || 272 || 3,89 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1952-1953 || Flyers d'Edmonton || WHL || 63 || 27 || 27 || 9 ||  || 207 || 3,29 ||  || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1952-1953 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 4 || 1 || 1 || 360 || 10 || 1,67 ||  || 1 || 0 || 15 || 10 || 5 || 905 || 53 || 3,51 ||  || 0 || 2
|-
| 1953-1954 || Flyers d'Edmonton || WHL || 70 || 29 || 30 || 11 ||  || 259 || 3,7 ||  || 0 || 7 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1954-1955 || Flyers d'Edmonton || WHL || 66 || 38 || 18 || 10 ||  || 187 || 2,83 ||  || 5 || 12 || 13 || 7 || 6 || 783 || 44 || 3,37 ||  || 2 || 0
|-
| 1954-1955 || Red Wings de Détroit || LNH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 2 || 1 ||  || 0 || 0 || 16 || 11 || 5 ||  || 43 || 2,58 ||  || 1 || 
|-
| 1955-1956 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 30 || 24 || 16 ||  || 147 || 2,1 ||  || 12 || 14 || 10 || 5 || 5 || 604 || 28 || 2,78 || 90,9 || 0 || 0
|-
| 1956-1957 || Red Wings de Détroit || LNH || 70 || 38 || 20 || 12 ||  || 155 || 2,21 ||  || 4 || 2 || 5 || 1 || 4 || 300 || 15 || 3 || 88,4 || 0 || 10
|-
| 1957-1958 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 24 || 39 || 7 ||  || 200 || 2,86 ||  || 7 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 28 || 29 || 13 ||  || 208 || 2,97 ||  || 1 || 0 || 6 || 2 || 4 || 360 || 21 || 3,5 || 89,3 || 0 || 0
|-
| 1959-1960 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 28 || 29 || 13 ||  || 179 || 2,56 ||  || 6 || 2 || 4 || 0 || 4 || 248 || 14 || 3,39 || 89,2 || 0 || 0
|-
| 1960-1961 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 29 || 24 || 17 ||  || 176 || 2,51 ||  || 6 || 0 || 12 || 8 || 4 || 771 || 26 || 2,02 || 95,2 || 2 || 0
|-
| 1961-1962 || Black Hawks de Chicago || LNH || 70 || 31 || 26 || 13 ||  || 184 || 2,63 ||  || 9 || 12 || 12 || 6 || 6 || 720 || 31 || 2,58 || 92,1 || 2 || 0
|-
| 1962-1963 || Black Hawks de Chicago || LNH || 66 || 30 || 20 || 15 ||  || 161 || 2,47 ||  || 5 || 0 || 6 || 2 || 4 || 360 || 25 || 4,17 || 89,6 || 0 || 
|-
| 1963-1964 || Black Hawks de Chicago || LNH || 65 || 34 || 19 || 11 ||  || 148 || 2,3 ||  || 7 || 2 || 7 || 3 || 4 || 408 || 22 || 3,23 || 90,3 || 0 || 0
|-
| 1964-1965 || Black Hawks de Chicago || LNH || 41 || 18 || 17 || 5 ||  || 99 || 2,43 ||  || 4 || 2 || 13 || 7 || 6 || 760 || 28 || 2,21 || 92,5 || 1 || 0
|-
| 1965-1966 || Black Hawks de Chicago || LNH || 64 || 34 || 21 || 7 ||  || 164 || 2,63 ||  || 4 || 14 || 6 || 2 || 4 || 349 || 22 || 3,78 || 87,8 || 0 || 
|-
| 1966-1967 || Black Hawks de Chicago || LNH || 32 || 19 || 5 || 5 ||  || 66 || 2,38 ||  || 2 || 10 || 3 || 1 || 2 || 175 || 8 || 2,74 || 92,2 || 0 || 
|-
| 1967-1968 || Blues de Saint-Louis || LNH || 49 || 19 || 21 || 9 ||  || 118 || 2,48 ||  || 5 || 0 || 18 || 8 || 10 ||  || 45 || 2,44 || 91,6 || 1 || 0
|-
| 1968-1969 || Blues de Saint-Louis || LNH || 41 || 19 || 12 || 8 ||  || 85 || 2,17 ||  || 8 || 20 || 3 || 0 || 2 || 129 || 5 || 2,32 || 93,1 || 0 || 0
|-
| 1969-1970 || Blues de Saint-Louis || LNH || 18 || 7 || 8 || 3 ||  || 49 || 2,91 ||  || 1 || 0 || 7 || 4 || 3 || 421 || 21 || 3 || 90,7 || 0 || 0
|-
| 1970-1971 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 13 || 11 || 8 ||  || 71 || 2,42 ||  || 2 || 0 || 3 || 0 || 3 || 177 || 9 || 3,05 || 86,4 || 0 || 0

| 906 || 407 || 326 || 163 ||  ||  || 2,49 ||  || 84 || 88 || 115 || 49 || 65 ||  || 320 || 2,79 || 90,9 || 6 || 10

Parenté dans le sport 
Son petit-fils Grant Stevenson joue également au hockey sur glace.

Références 

-

Naissance en octobre 1931
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Flyers d'Edmonton
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Calder
Gagnant du trophée Conn-Smythe
Gagnant du trophée Vézina
Champion de la Coupe Stanley
Membre du Temple de la renommée du hockey
Joueur de la Ligue nationale de hockey ayant son numéro retiré
Membre du Panthéon des sports canadiens
Naissance à Humboldt (Saskatchewan)